Klawonn ist der Nachname von:

 Frank Klawonn (* 1964), deutscher Mathematiker
 Frank Klawonn (Ruderer) (* 1966), deutscher Olympiasieger im Rudern